Voici une liste partielle des aérodromes allemands :

Liste

Notes et références

Liens externes 
 Résumé de tous les aéroports allemands

 00
Aeroports
Allemagne